De Landesliga Hamburg 1965/66 was het 21ste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De competitie fungeerde als derde klasse onder de Regionalliga Nord. 

HSV Barmbek-Uhlenhorst werd kampioen en SC Sperber Hamburg vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren en konden deze allebei afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1965/66